Алекса́ндр Макси́мович Жоржолиа́ни (; , Озургеты, Российская империя, ныне Грузия — 24 июня 1969, Тбилиси, Грузия) — грузинский актёр театра и кино. Народный артист Грузинской ССР (1942).

Биография 
В 1911 году окончил историко-филологический факультет Одесского университета.
Работал в ряде театров (Тбилисский академический театр имени К. Марджанишвили и другие).
В 1925 году началась его кинокарьера.

Известен в основном как комедийный актёр.

Театр

Фильмография 

  — Натэлла — Хити
 1926 — Мачеха Саманишвили (к/м)— Аристо
  — Элисо
  — Трубка коммунара — лейтенант
  — Последний маскарад — секретарь
 1934 — До скорого свидания! — староста
  — Дарико — писарь Мосэ
  — Золотистая долина — Костай
 1937 — Потерянный рай — Аристо
  — Великое зарево — военврач
  — Родина — Ясони
  — Девушка из Хидобани — Хахули
  — Огни Колхиды — Манча
 — — Георгий Саакадзе — князь Орбелиани
  — Он ещё вернется — почтальон
  — Строптивые соседи
  — Колыбель поэта — учитель
  — Кето и Котэ — Бешкен
  — Счастливая встреча — Серапион
  — Весна в Сакене — Антони
  — Стрекоза — Кирилл
  — Заноза — Сандро
 1956 — Песнь Этери — Коциа
  — Пожилые (ТВ)
  — Манана — дедушка
  — Вражда (м/ф, озвучивание)
  — Я скажу правду — посетитель казино (нет в титрах)
  — Дедушка Гигия
  — Жених без диплома
  — Я, бабушка, Илико и Илларион — Илико
  — Куклы смеются
  — Пьер — сотрудник милиции
 1965 — Я вижу солнце — Еденико
  — Таинственная стена — эпизод
  — Заходящее солнце (к/м новелла в киноальманахе «Мяч, перчатка и капитан»)

Награды и звания 
 Народный артист Грузинской ССР (1942)
 два ордена Трудового Красного Знамени (30.11.1950 и 17.04.1958)

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 141

Ссылки 
 
 Александр Жоржолиани на сайте КиноПоиск

Народные артисты Грузинской ССР
Персоналии:Тбилисский академический театр имени К. Марджанишвили
Похороненные в Дидубийском пантеоне